Плетюхин — русская фамилия.

Известные носители:
 Плетюхин, Владимир Васильевич (род. 1972) — вице-президент «КРОС».
 Плетюхин, Дмитрий Васильевич (?—1895) — иркутский купец 1-й гильдии, крупный домовладелец и золотопромышленник.
 Плетюхин, Евгений (род. 1982) — бывший спидвейный гонщик клуба «Салават».